Il singolare del torneo di tennis Nantes Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jim Grabb che ha battuto in finale Anders Järryd 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Karol Kučera (primo turno)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Hendrik Dreekmann (secondo turno)
 Olivier Delaître (secondo turno)

 Jörn Renzenbrink (primo turno)
 Jim Grabb (Campione)
 Jan Siemerink (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nantes Challenger 1994